Раме́но́ (від , род. відм.  — «плече») — термін, що має кілька значень:
 Рамено — застаріла назва плеча.
 Рамено — застаріла назва перекладини хреста.
 Рамено — елемент крил вітряка, кожна з довгих жердин, закріплених у втулці крилового вала.
 Рамено — спиця колеса водяного млина.
 Рамено — назва двох елементів конструкції прохідної ступи (вишнє і нижнє рамена).
 Рамена (плечі) — архітектурний елемент.

Топонім 

Рамено () — назва населених пунктів у Росії:

 Рамено — село в Мосальському районі Калузької області.
 Рамено — село в Сизранському районі Самарської області.

Див. також 
 Рамйона — село в Польщі, в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства.

Примітки